Нина Митрофановна Баранова (; род. 14 июня 1922, д. Окунёвка, Могилёвский уезд) — Герой Социалистического Труда (1971), мать-героиня (1966).

С 1945 года — животновод, звеньевая льноводческого звена, бригадир полеводческой бригады колхоза «Луч коммунизма» . В 1960—1972 годах — телятница, свинарка, конюх совхоза «Городец» Шкловского района.

Звание Героя Социалистического Труда присвоено за успехи в развитии сельского хозяйства и выполнении пятилетнего плана продажи государству сельскохозяйственной продукции. Депутат Верховного Совета БССР в 1971—1975 годах.

Примечания 

Депутаты Верховного Совета Белорусской ССР 8-го созыва
Кавалеры ордена Ленина
Животноводы СССР
Статьи с эдитнотисом об осторожности при редактировании